Duabanga är ett släkte av fackelblomsväxter. Duabanga ingår i familjen fackelblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fackelblomsväxter
Duabanga